Vallico bezeichnet die italienischen Orte

 Vallico Sopra, Ortsteil der Gemeinde Fabbriche di Vergemoli, Provinz Lucca, Toskana
 Vallico Sotto, Ortsteil der Gemeinde Fabbriche di Vergemoli, Provinz Lucca, Toskana
 Fabbriche di Vallico, Ortsteil der Gemeinde Fabbriche di Vergemoli, Provinz Lucca, Toskana